Sustentația, (, "susținere") este fenomenul de menținere a unui corp la un anumit nivel în interiorul unui fluid.

Dacă susținerea se face pe baza forțelor electrice sau magnetice, pentru descrierea fenomenului se folosește termenul de levitație.

Distingere față de portanță
Sustentația coincide cu portanța doar la zbor orizontal. Portanța apare în contextul sustentației dinamice (vezi mai jos)

Sustentație statică 

La corpurile mai ușoare decât fluidul în care sunt cufundate, sustentația se obține pasiv conform principiului lui Arhimede.

Sustentație dinamică 

La corpurile mai grele decât fluidul în care plutesc, sustentația se realizează numai dacă există o mișcare relativă între fluid și corpul prevăzut cu organe speciale pentru asigurarea portanței.

Note

Vezi și 
 Avion
 Maglev
 TGV
 Transrapid
 Zbor

Mecanica fluidelor